Il doppio del torneo di tennis Guadalajara Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan-Ignacio Garat e Maurice Ruah che hanno battuto in finale Kelly Jones e David Pate 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Francisco Montana /  Bryan Shelton (quarti di finale)
 Leonardo Lavalle /  Jorge Lozano (quarti di finale)

 Juan-Ignacio Garat /  Maurice Ruah (Campioni)
 Shelby Cannon /  Stefan Kruger (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guadalajara Challenger 1994